Gouttières kan syfta på:
 Gouttières, Eure
 Gouttières, Puy-de-Dôme